Eno (medicamento)
Éno By
Eno Teodoro Wanke
Brian Eno
Ricky Enø Jørgensen

Desambiguação